Бурландо () — итальянская фамилия. Известные носители:
 Бурландо, Клаудио (род. 1954) — итальянский политик.
 Бурландо, Луиджи (1899—1967) — итальянский футболист.